Глизе 317 () — звезда, которая находится в созвездии Компаса на расстоянии около 30 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета и один кандидат в планеты.

Характеристики 
Глизе 317 принадлежит к классу тусклых маломассивных звёзд — красных карликов. Её масса эквивалентна 0,24 массы Солнца.

Планетная система 
В 2007 году группой астрономов было объявлено об открытии планеты Глизе 317 b и кандидата в планеты Глизе 317 c. Планета b представляет собой газовый гигант с массой, равной 1,2 массы Юпитера. Обращается она на расстоянии почти одной астрономической единицы от родительской звезды (т.е. почти на таком же расстоянии, как Земля от Солнца). Полный оборот она совершает за 692 суток. Вычисления показали, что при наличии второй планеты в системе между ними должен возникать орбитальный резонанс 4:1. Предположительно, планета c имеет массу 0,83 масс Юпитера, а её период обращения вокруг звезды равен приблизительно 2700 суткам.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от системы Глизе 317:

См. также 
 Список звёзд созвездия Компаса

Примечания

Ссылки 
 Глизе 317 на сайте Solstation
 Глизе 317 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 Глизе 317 на сайте Планетные системы

Планетные системы